Dimitri Liénard (ur. 13 lutego 1988 w Belfort) – francuski piłkarz grający na pozycji środkowego pomocnika bądź skrzydłowego w klubie RC Strasbourg.

Kariera juniorska 
Liénard zaczynał swoją karierę w klubie USC Sermamagny. Zaczynał ją w wieku 8 lat. Następnie przez 3 lata grał dla ASM Belfort, a w wieku 12 lat trafił on do młodzieżowych drużyn FC Sochaux. Jednak po 3 latach w tym klubie Liénarda poinformowano, że nie ma odpowiedniej siły fizycznej by móc dalej grać w FC Sochaux. W wieku 16 lat Francuz powrócił do USC Segmamagny. W wieku 16 lat Liénard ponownie przeniósł się do ASM Belfort. W 2008 roku zadebiutował on w pierwszej drużynie tego zespołu.

Kariera seniorska

ASM Belfort 
Liénard zadebiutował w barwach ASM Belfort w sezonie 2009/2010. Łącznie Francuz dla Belfort rozegrał 94 meczów, strzelając 14 goli.

FC Mulhouse 
Liénard przeszedł do FC Mulhouse 18 czerwca 2012. Debiut dla tego zespołu zaliczył on 11 sierpnia 2012 w zremisowanym 0:0 spotkaniu przeciwko Grenoble Foot 38. Pierwszego gola piłkarz ten strzelił 15 września 2012 w meczu z AS Moulins (1:1). Ostatecznie w barwach FC Mulhouse Francuz wystąpił 34 razy, zdobywając 7 bramek.

RC Strasbourg 
Liénard przeniósł się do RC Strasbourg 1 lipca 2013. Zadebiutował on dla tego klubu 9 sierpnia 2013 w meczu z Red Star FC (0:0). Pierwszą bramkę zawodnik ten zdobył 1 listopada 2013 w zremisowanym 1:1 spotkaniu przeciwko USJA Carquefou.

RC Strasbourg II 
Liénard zaliczył debiut dla rezerw RC Strasbourg 20 sierpnia 2016 w starciu z Sarreguemines FC (przeg. 0:1).

Statystyki

Klubowe 

 (aktualne na dzień 17 września 2022)

Sukcesy 
Sukcesy w karierze klubowej:

RC Strasbourg 
  Championnat National 2 (1×): 2015/2016
   Ligue 2 (1×): 2016/2017
  Puchar Ligi Francuskiej (1×): 2018/2019

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Francuscy piłkarze
Piłkarze FC Mulhouse
Piłkarze RC Strasbourg
Ludzie urodzeni w Belfort
Urodzeni w 1988